676-й лёгкий бомбардировочный авиационный полк — воинская часть вооружённых СССР в Великой Отечественной войне.

История 

Полк формировался с ноября 1941 года в Сибирском военном округе. Был вооружён самолётами У-2.

В составе действующей армии с 31 декабря 1941 по 6 апреля 1942 года

В конце декабря 1941 года поступил в 57-ю смешанную авиационную дивизию Северо-Западного фронта, действовал в районе озера Вельё, Старой Руссы, Полы. Вёл боевые действия в этом районе до расформирования, в основном использовался как полк ночных бомбардировщиков, также разбрасывал листовки.

6 апреля 1942 расформирован.

Полное наименование 
 
676-й лёгкий бомбардировочный авиационный полк

Подчинение

Командиры

Ссылки 
 Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Справочник

Бомбардировочные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Лёгкие, ночные и ближнебомбардировочные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны